Los ornitópodos (Ornithopoda, gr. ὄρνιθος (ornitos) = ave - ποδος (podos) = pie  "pie de ave") son un infraorden de dinosaurios ornitisquios neornitisquios, que vivieron desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 197 y 66 millones de años, desde el Hetangiano hasta el Maastrichtiano), en lo que hoy es América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida.

Descripción 
Los ornitópodos estaban dotados de pies con tres dedos, similares a los de las aves. Se trató de uno de los grupos de herbívoros más exitosos de su tiempo, y dominaron totalmente el paisaje norteamericano, mientras que en Sudamérica, aunque presentes, no eran tan abundantes. Sin embargo en Centroamérica solo hay un único registro. Su mayor ventaja evolutiva fue el desarrollo progresivo de los aparatos masticadores más complejos que han existido en reptiles, rivalizando con los de modernos mamíferos como la vaca.

Estas características alcanzaron su cénit en los dinosaurios con "pico" córneo, los hadrosáuridos, antes de ser borradas con la extinción masiva de fines del Cretácico.

Evolución 

Los primeros ornitópodos llegaban a medir 1 metro de largo y probablemente eran muy rápidos. Tenían una cola rígida, como la de los terópodos, que ayudaba a balancear sus cuerpos cuando corrían sobre sus patas traseras. Luego, a medida que el período Cretácico avanzaba, desarrollaron nuevas defensas y llegaron a medir hasta 6 metros. Los ornitópodos tardíos estaban más adaptados a alimentarse sobre sus cuatro patas: sus espinas dorsales se curvaron, hasta parecerse a las de los animales modernos que se alimentan del suelo, como el bisonte, pasando la mayor parte del tiempo en esa postura pero conservando la capacidad de carrera bípeda y de alcanzar árboles.

Los dinosaurios de este suborden no tenían armadura, ni cuernos ni colmillos; posiblemente las única defensas con que contaron fueron su pico grande y fuerte y la cresta (aunque solo algunos la tenían).

Aunque históricamente los géneros ornitisquios de difícil clasificación se agrupaban con los ornitópodos, muchos han sido desde entonces reclasificados en otros taxones de cuadrúpedos basales, como Marginocephalia, y otros, como los paquicefalosaurios, han sido apartados en grupos independientes.

Sistemática 
Ornithopoda se define como el clado más inclusivo que contiene al Heterodontosaurus tucki (Charning & Crompton 1962) y al Parasaurolophus walkieri (parks, 1922),  pero no al Pachycephalosaurus wyomingensis (Brown & Schlaikjer, 1943), al Ankylosaurus magniventris (Brown, 1908) y al a Triceratops horridus (Marsh, 1889).

Taxonomía 
Infraorden Ornithopoda
Atlascopcosaurus
Changchunsaurus
Drinker
Eucercosaurus
Fulgurotherium 
Jeholosaurus
Laosaurus
Loncosaurus
Lurdusaurus
Nanosaurus
Notohypsilophodon
Oryctodromeus
Phyllodon
Qantassaurus
Siluosaurus
Clado Euornithopoda
Familia Hypsilophodontidae
Clado Iguanodontia
Familia Rhabdodontidae
Clado Dryomorpha
Familia Dryosauridae
Clado Ankylopollexia
Familia Camptosauridae
Clado Hadrosauriformes 
Lurdusaurus 
Lanzhousaurus 
Mantellisaurus 
Familia Iguanodontidae 
Superfamilia Hadrosauroidea

Filogenia 
Ornithopoda

Icnitas 

Se conocen icnitas de ornitópodos de gran tamaño en América del Sur, como por ej: Chacarillas (comuna de Pica) y Huatacondo (Comuna de Pozo Almonte), Región de Tarapacá, extremo norte de Chile (Rubilar et al. 2008). Formación Baños del Flaco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, comuna de San Fernándo, Zona central de Chile (Moreno, 2000), Eurasia, Oceanía y África, adscritas a los icnogéneros Amblydactylus, Caririchnium, Iguanodontipus y Hadrosauropodus.

Referencias 

Zhen, S. 1976. A new species of hadrosaur from Shandong [en chino]. Vertebrata PalAsiatica, 14: 42-44. 
Moreno, Jaren Moreno, K., 2000. Huellas de dinosaurios (Theropoda–Ornitopoda–Sauropoda)de la Formación Baños del Flaco, VI Región, Chile: paleoambiente y paleoetología. HD dissertation, Universidad Austral de Chile, Instituto de Geociencias, Valdivia, 50 pp 
Rubilar-Rogers, David, Moreno, Karen, Blanco, Nicolás, & Calvo, Jorge O. (2008). Theropod Dinosaur Trackways from the Lower Cretaceous of the Chacarilla Formation, Chile. Revista geológica de Chile, 35(1), 175-184. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082008000100009

Enlaces externos 

Ficha y estado en TaxonSearch
Ornithopoda en Palæos
Ornithopoda en kheper.net 
Ornithopoda en The Thescelsosaurus